okręg – jednostka podziału administracyjnego w wielu państwach, np.:
 okręg (niem. Bezirk) – jednostka podziału administracyjnego na obszarze NRD w latach 1952–1990
 rejencja (niem. Regierungsbezirk) – okręg administracyjny w Niemczech
 okręg (niem. Bezirk) – jednostka administracyjna w Bawarii
 okręg (niem. Bezirk) – dawna jednostka administracyjna w Szwajcarii
 Comarca – jednostka podziału administracyjnego w krajach hiszpańskojęzycznych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Okręg – część wsi Rusiec w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec
 Okręg – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Gręboszów
 Okręg – część wsi Wysokie w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa

Inne 
 okręg wyborczy
 okręg ZHR
 dawna (1947–2014) jednostka organizacyjna Świadków Jehowy, składająca się z kilku obwodów

Zobacz też 
 Okrąg